Ру́та:
 Рута () — род вечнозелёных многолетних душистых трав.
 Рута — поземельная мера длины.
 Рута-110 — литовский советский компьютер.
 Рута — марка автобусов Часовоярского ремонтного завода.
  (1923—2002) — итальянский религиозный писатель.
 Рута — река в Белоруссии.
 Рута — современное литовское женское имя.
 «Рута» — бывшее название литовского женского баскетбольного клуба «Шяуляй».

См. также 
 Рут (значения)
 Червона рута (значения)